BEV peut faire référence à :
  ;
 , fournisseur d'énergie allemand, déclaré en faillite le  ;
 « bande d’éveil à la vigilance », disposée sur les trottoirs à l'aplomb des passages protégés (passages piétons) ou dans les escaliers avant une volée de marches.

BeV peut faire référence à :
 , ancienne unité de mesure d'énergie équivalente au gigaélectron-volt (GeV).